Česko-Slovenská filmová databáze (ČSFD.cz, или просто ČSFD) — веб-сайт, который представляет собой базу данных фильмов, сериалов и телешоу, а также является социальной сетью для поклонников кино, чей вклад (в основном оценки и отзывы) является публичным и формирует списки лучших произведений по жанрам и историческим этапам. Владельцем базы данных является компания POMO Media Group s.r.o.

Сайт ČSFD.cz был запущен в 2001 году Мартином Помоти.

Рейтинги

Список лучших фильмов

Список лучших сериалов

Награды 
  — Премия чешского интернета
 2009 Vyhledávače a databáze — 3-е место
 2010 Vyhledávače a databáze — 3-е место
 2011 Zájmové weby — 1-е место
 2011 All Star — 4-е место
 2012 Nástroje a služby — 3-е место
 2013 Mobilní služba — 2-е место
 2013 Nástroje a služby — 2-е место
 2014 Nástroje a služby — 2-е место
 2015 Nástroje a služby — 1-е место
 2016 Nástroje a služby — 2-е место
 2017 Nástroje a služby — 1-е место
 2017 Cena popularity — 6-е место
 2018 Nástroje a služby — 2-е место
 2019 Nástroje a služby — 2-е место
 Специальная премия ExperienceU
 Лучшие UX мобильных приложений 2013 года: ČSFD.cz (Mobile Internet s.r.o. & POMO Media Group s.r.o.)

Примечания 

Базы данных фильмов в Интернете
Сайты, появившиеся в 2001 году
Сайты Словакии
Сайты Чехии
Сайты на словацком языке
Сайты на чешском языке
Кинематограф Словакии
Кинематограф Чехии
Кинематограф Чехословакии